Travis Banga (né le  à High River, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999 || Chiefs de Chilliwack || LHCB ||59 ||35 ||73 ||108 ||117 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Chiefs de Chilliwack || LHCB ||59 ||40 ||89 ||129 ||84 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Université du New Hampshire || HE ||13 ||0 ||2 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Université du New Hampshire || HE ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || New England College || ECAC-E ||19 ||11 ||16 ||27 ||60 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || New England College || ECAC-E ||25 ||29 ||21 ||50 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || New England College || ECAC-E ||26 ||24 ||27 ||51 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-      
|-
|2004-2005 || Outlaws de Kansas City || UHL ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || RiverKings de Memphis || LCH ||41 ||24 ||35 ||59 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2005-2006 || RiverKings de Memphis|| LCH ||64 ||34 ||39 ||73 ||95 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || RiverKings de Memphis|| LCH ||58 ||26 ||32 ||58 ||88 ||18 ||6 ||8 ||14 ||18 
|-
|2007-2008 || Killer Bees de Rio Grande Valley || LCH ||64 ||23 ||38 ||61 ||103 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || Killer Bees de Rio Grande Valley || LCH ||19 ||9 ||9 ||18 ||34 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || Brahmas du Texas || LCH ||29 ||8 ||16 ||24 ||36 ||9 ||2 ||1 ||3 ||6
|-
|2009-2010 || Lumberjacks de Muskegon || LIH ||19 ||4 ||5 ||9 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Prairie Thunder de Bloomington || LIH ||17 ||3 ||5 ||8 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Oilers de Tulsa || LCH ||30 ||4 ||14 ||18 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Eindhoven Kemphanen || Eredivisie ||40 ||29 ||42 ||71 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en novembre 1979
Naissance à High River
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Outlaws de Kansas City
Joueur des Killer Bees de Rio Grande Valley
Joueur des Brahmas du Texas
Joueur des Lumberjacks de Muskegon (1992-2010)
Joueur des Oilers de Tulsa
Attaquant de hockey sur glace